Opernring heißen:
 Ein Teil der Wiener Ringstraße, siehe Opernring (Wien)
 Ein Teil des Innenstadtrings von Graz, siehe Opernring (Graz)